La denominazione Sukhoi Su-21, che in effetti non venne mai adottata, può riferirsi a due aeroplani sovietici:
Sukhoi Su-15TM – gli occidentali erroneamente pensarono che la denominazione di questa macchina fosse Su-21
Sukhoi Su-17M4 – la denominazione Su-21 era riservata a questa versione